Арсеноли́т (от  — мышьяк и  — камень) — редкий минерал, оксид мышьяка As2O3.
Кристаллическая решетка молекулярного типа. Сингония кубическая. Удельный вес 3,87. Одна из природных форм оксида мышьяка(III) (известен ещё клаудетит). Растворим в воде. Ядовит.
Кристаллы октаэдрические, преимущественно мелкие. Обычно образует тонкие кристаллические корки, звёздчатые агрегаты, землистые и волосовидные налёты. Представляет собой продукт окисления различных минералов мышьяка. Может образовываться в возгонах при рудничных пожарах. Год открытия 1854 (Дж. Дана).

Ссылки 
 Свойства, месторождения и фотограии Арсенолита в базе Каталог минералов
 Арсенолит в базе минералов
 Арсенолит в GeoWiki

Минералы мышьяка
Редкие минералы
Оксиды мышьяка